Кубок Молдови з футболу серед жінок () — щорічне змагання для молдовських жіночих футбольних клубів, що проводиться Футбольною федерацією Молдови. Розігрується з 1997 року.

Фіналісти 
Список фіналістів:

Виступи по клубах

Примітки

Посилання 
 Moldova - List of Women Cup Finals , RSSSF 
Жіночий футбол у Молдові
Засновані в Європі 1997
1997 у Молдові